Antonio Reyes González (Sevilla, 1964), futbolista andalús que jugava de migcampista 
 Diego Antonio Reyes Rosales (1992), futbolista mexicà 
 Eduardo Reyes Pino (Còrdova, 1951), ebenista i activista polític en favor de la independència de Catalunya, diputat al Parlament de Catalunya en la XI Legislatura 
 Eliseo Reyes Rodríguez
 Felipe Reyes Cabanas
 Fernando Reyes Garrido (Granada, 1877 – Barcelona, 1937), enginyer industrial conegut pels seus plans d'enllaços ferroviaris a Madrid i Barcelona
 Gabriel Reyes i Muntada
 Joaquín Reyes Cano
 José Antonio Reyes Calderón (Utrera, 1983 – 2019), futbolista 
 Lourdes Reyes i Camps
 Luis Miguel Reyes Asmarats
 Manuel Reyes López (Barcelona, 1976), advocat, economista i polític espanyol, alcalde de Casteldefels (2011 -2015) 
 María Reyes Sobrino (Viladecans, Baix Llobregat, 1967), atleta catalana 
 Mario Reyes (Port de Sagunt, Sagunt, 1971), periodista valencià 
 Miriam Reyes (Ourense, 1974), poetessa gallega 
 Raúl Reyes
 Rubén Reyes Díaz (Gijón, 1979), futbolista asturià que jugava com a migcampista